Чубайс — фамилия. Известные носители:

 Чубайс, Анатолий Борисович (род. 1955) — российский политик и экономист, хозяйственный деятель.
 Чубайс, Игорь Борисович (род. 1947) — старший брат предыдущего, философ и социолог, доктор философских наук.